Chappes kan syfta på:
 Chappes, Allier
 Chappes, Ardennes
 Chappes, Aube
 Chappes, Puy-de-Dôme